Стадио́н «Украи́на» — многофункциональный стадион с травяным покрытием во Львове (Украина). Является домашним стадионом футбольной команды «Карпаты». Вместимость более 28 тысяч человек (для футбольных матчей). Стадион находится в местности Снопков, рядом с территорией Снопковского парка.

В июле 2021 аттестационная комиссия ФФУ присвоила стадиону 2-ю категорию, что не дает стадиону права принимать игры УПЛ.

В 1950-х годах на этом месте ещё работали кирпичные заводы. Стадион «Дружба» был построен в 1960-х годах (архитекторы Я. Назаркевич, Я. Порохнавец, Л. Скорик, В. Блисюк) с первоначальной вместимостью 45 тысяч зрителей, бытовыми помещениями для спортсменов, открытыми спортивными площадками. Был переименован в 1990-х годах в рамках общей кампании по переименованию, развёрнутой львовским городским советом, затем реконструирован в 1999 году, количество мест было сокращено.

В 1992 году стадион принимал финальный матч первого чемпионата Украины по футболу, в котором киевское «Динамо» уступило симферопольской «Таврии»

С начала 1990-х на стадионе «Украина» функционировал наибольший во Львове промтоварный рынок, который в 2001 году перенесли за границы стадиона на бывшее тренировочное футбольное поле.

См. также 
 СКА (спорткомплекс, Львов)
 Арена Львов

Ссылки 
 Стадион «Украина» (на укр.)
 Лемко И. Снопков (на укр.)

Футбольные стадионы Львова
ФК «Карпаты» Львов